Зорьки — название нескольких населённых пунктов:
 Зорьки — посёлок в Елховском районе Самарской области.
 Зорьки — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Зорьки — род чешуекрылых из семейства белянок.

См. также 
 Зорька